Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Papciak – polski elektryk
 Kazimierz Papciak – rzymskokatolicki duchowny, teolog i socjolog